Noordwest-China
Zuidwest-China